Serrania kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serrania (ort), Minas Gerais, 
 Serrania (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar